Жабки — многозначный термин:
 Жабки — род бесхвостных земноводных из семейства настоящих жаб.
 Жабки — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Жабки — село в Егорьевском районе Московской области.
 Жабки — село в Лохвицком районе Полтавской области.